Хареба і Гогі, «Хареба і Гогі» () — радянський художній фільм 1987 року, знятий на кіностудії «Грузія-фільм». 
 Чарльз Гогі, Чарльз Джеймс Гогі (; 16 вересня 1925 — 13 червня 2006) — ірладндський політик, тричі обіймав посаду прем'єр-міністра країни.
 Шон Гогі (; нар. 1961) — ірладндський політик, син Чарльза Гогі.